Passaggio in India  – romanzo di E. M. Forster
 Passaggio in India  – film del 1984 di David Lean tratto dal romanzo